Salerano sul Lambro, een gemeente in de Italiaanse provincie Lodi (regio Lombardije)
 Salerano Canavese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont)